Войтівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Войтівська волость — Уманського повіту Київської губернії;
 Войтівська волость — Переяславського повіту Полтавської губернії.